«Па́ртик Тисл» () — шотландский футбольный клуб из города Глазго, выступающий в Первой лиге. Основан в 1876 году. Назван в честь   (округа) Глазго и  некоторых растений семейства Астровые. Домашние матчи проводит на стадионе «Фирхилл», вмещающем 10 102 зрителя. «Тисл» является обладателем Кубка Шотландии и Кубка шотландской лиги.

Достижения 
 Первый дивизион Шотландии:
 Победитель (6): 1896/97, 1899/00, 1970/71, 1975/76, 2001/02, 2012/13
 Второй дивизион Шотландии:
 Победитель (1): 2000/2001
 Кубок Шотландии:
 Обладатель (1): 1920/21
 Финалист (1): 1929/30
 Кубок шотландской лиги:
 Обладатель (1): 1971/72
 Финалист (3): 1953/54, 1956/57, 1958/59

Выступления в еврокубках 

 1R — первый раунд,
 2R — второй раунд.

Известные игроки 

см. :Категория:Игроки ФК «Партик Тисл»
  Адриан Мадаски
  Стивен Крейган
  Якуп Миккельсен
  Джеймс Гибсон
  Джимми МакМуллан
  Алан Раф

Ссылки 
 Официальный сайт  

Футбольные клубы Шотландии
Футбольные клубы Глазго
ФК «Партик Тисл»